Paradrina douzina är en fjärilsart som beskrevs av De Laever 1985. Paradrina douzina ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
douzina